Le FC Wacker Innsbruck est le nom de plusieurs clubs autrichiens de football :

 le FC Wacker Innsbruck, fondé en 1915 et dissous en 1999, notamment quintuple champion d'Autriche ;
 le FC Wacker Innsbruck, fondé en 2002 sous le nom de FC Wacker Tirol ;
 le FC Wacker Innsbruck, un club de football féminin.